Hernán Maidana (1972. február 14.–) argentin nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Egyéb foglalkozása: könyvelő.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Argentin labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehettek a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Héctor Baldassi argentin játékvezető állandó segítője.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

Olimpia 
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB asszisztensi szolgálatra alkalmazta.

Források 

Argentin labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek